Csehország
 Vackov, Černovice településrésze a Pelhřimovi járásban
 Vackov, Plesná településrésze a Chebi járásban
 Vackov, városrész Prága 3. kerületében